Унеховский (Униховский) () — польская фамилия. Известные носители:

 Униховский, Александр Иосиф († 1722) — государственный деятель Великого княжества Литовского
 Унеховский, Антоний (1903—1976) — польский художник, график, иллюстратор, театральный и киносценограф.
 Унеховский, Богуслав Александр († 1697) — государственный деятель Речи Посполитой.
 Унеховский, Станислав (1903—1979) — польский военнослужащий и инженер-кораблестроитель, после переезда в США — профессор Детройтского университета.